

Presentación previa 
El colombiano Alejandro Falla fue el campeón defensor. No pudo defender su título con éxito ya que decidió participar en Torneo de Chennai 2015. 

El belga Steve Darcis ganó el título tras derrotar al español Adrián Menéndez-Maceiras en la final por un doble 6-3, 6-2.

Cabezas de serie 

  Adrian Mannarino (Semifinales)
  Kenny de Schepper (Primera ronda)
  Horacio Zeballos (Segunda ronda)
  Jimmy Wang (Semifinales)

<ol start="5">
  Yuichi Sugita ''(Primera ronda)
  Stéphane Robert ''(Segunda ronda)
  Adrián Menéndez-Maceiras ''(Finalista)
  Bradley Klahn (Cuartos de final)

 Cuadro 
 Q = Clasificado (Qualifier)
 WC = Comodín (Wild Card)
 LL = Perdedor con suerte (Lucky Loser'')
 r = retirado
 w/o = Victoria por incomparecencia

Cuadro final

Cuadro superior

Cuadro inferior

Referencias 
 Cuadro de individuales
 Cuadro clasificatorio

Challenger de Numea 2015